Si Thep steht für:

 Amphoe Si Thep, einen Verwaltungsbezirk der Provinz Phetchabun, Thailand
 Geschichtspark Si Thep, eine Ausgrabungsstätte im Amphoe Si Thep, in der Provinz Phetchabun, in Thailand